Кобру — власна назва.

Топоніми

Кобру (Естонія) — село.

Кобру (Португалія) — парафія.